Кост (Косте; ) — французьке прізвище.

Відомі носії 

 Наполеон Кост (1805—1883) — французький класичний гітарист і композитор.
 Паскаль Косте (1787—1879) — французький архітектор, інженер і дослідник архітектури мусульманських країн в 19 ст.

Див. також 
 Коста